Il doppio  del Challenger Ciudad de Guayaquil 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Júlio César Campozano e Emilio Gómez erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Jorge Aguilar e Paul Capdeville.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto in finale Franco Ferreiro e André Sá 7–5, 7–6(3).

Teste di serie

 Franco Ferreiro /  André Sá (finale)
 Víctor Estrella /  Santiago González (semifinali)

 Rogério Dutra da Silva /  Ricardo Hocevar (quarti di finale, ritiro) 
 Diego Junqueira /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2010